Ел Сеибо има више значења:

 Ел Сеибо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сеибо (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сеибо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сеибо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику